François Janssens (syndicalist), een Belgisch syndicalist
 François Janssens (voetballer), een voormalig Belgisch voetballer